Владимир Алексеенко:
 Алексеенко, Владимир Алексеевич (род. 1939) — советский и российский учёный в области геохимии, доктор геолого-минералогических наук, профессор, основатель НИИ геохимии биосферы ЮФУ.
 Алексеенко, Владимир Фадеевич (1918—1995) — советский и украинский актёр театра и кино.